Скраћеница AES може да се односи на:

 Атомска емисиона спектроскопија, метод хемијске анализе који користи интензитет емитоване светлости. 
 Ожеова електронска спектроскопија, аналитичка техника која се користи у површинској хемији и науци о материјалима
 AES, криптографски стандард